Marc Pacuvi, poeta tràgic romà
 Sext Pacuvi, tribú de la plebs el 27 aC.